Richard Picker ist der Name folgender Personen:

* Richard Picker (Numismatiker) (1915–1983), US-amerikanischer Numismatiker
 Richard Picker (Psychotherapeut) (1933–2015), österreichischer Psychotherapeut und Autor